PQI steht als Abkürzung für:
 Northern Maine Regional Airport at Presque Isle (IATA-Flughafencode) 
 Print Quality Improvement, Datenaustauschformat des Advanced Photo System, siehe Advanced Photo System#Merkmale

PQI